Feröeri labdarúgó-bajnokság (másodosztály) neve 1976-2004 között
 Feröeri labdarúgó-bajnokság (harmadosztály) neve 2005 óta
 Feröeri női labdarúgó-bajnokság (másodosztály)